Герб Гостомеля — офіційний символ селища міського типу Гостомель, розташованого у Київській області.

Колишні герби

Див. також 
 Прапор Гостомеля
 Гостомель

Гостомель
Гостомель